A6 har flere betydninger:

Motorveje 
 Hovedvej A6 – polsk motorvej
 Nordost Autobahn – motorvej A6 i Østrig

Andet 
 A6M Zero – japansk jager fra anden verdenskrig
 Audi A6 − bilmodel fra Audi
 A6-papir − internationalt papirformat i 105 × 148 mm